Бјелогорци могу бити:

 Бјелогорци (Пале), насељено мјесто у општини Пале, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Бјелогорци (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ